Народний комісаріат освіти УСРР
 Народний комісаріат освіти УРСР 
 Народний комісаріат освіти ДКР
 Народний комісаріат оборони УРСР
 Народний комісаріат оборони СРСР